Грана́тов — русская фамилия.

Известные носители:

 Гранатов, Борис Александрович — театральный режиссёр.
 Шлыкова-Гранатова, Татьяна Васильевна (1773—1863) — русская танцовщица и актриса крепостного театра графов Шереметевых.
Населённые пункты:
 Гранатов — село на Украине, в Локачинском районе Волынской области

См. также 
 Кранатов